Bob Klose – chitarrista e fotografo britannico
Friedrich Klose (1862-1942) – compositore tedesco 
Józef Klose – calciatore polacco
Hyacinthe Klosé (1808-1880) – musicista francese
Miroslav Klose – calciatore tedesco
Timm Klose – calciatore svizzero

Pagine correlate 

Close